Бара́ниха — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бараниха — хутор в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Бараниха — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Бараниха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Бараниха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Бараниха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Бараниха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Бараниха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Бараниха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Бараниха — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Бараниха — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Бараниха — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Бараниха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Бараниха — упразднённый посёлок городского типа в Чаунском районе Чукотского автономного округа.
 Бараниха — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
Бараниха — название деревни Берёзовка в Жуковском районе Брянской области до 1964 года.

Другие топонимы 
 Большая Бараниха — устаревшее название реки Раучуа